Паприка (спеція) — порошкоподібна приправа
 Паприка — овочевий або солодкий перець (Capsicum annuum) — напівчагарникова рослина роду стручковий перець (Capsicum), родини пасльонових (Solanaceae)
Багатозначні терміни